Kunitz ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
  Kunitz (Jena), Stadtteil von Jena, Thüringen
in Polen
 Kunitz im Landkreis Weststernberg, Brandenburg, heute Kunice (Słubice), Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus
 Kunitz im Landkreis Liegnitz, Niederschlesien, heute Kunice (Powiat Legnicki), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien
in Tschechien
 Kunitz, Ortschaft in der Region Ústecký kraj; siehe Konice (Mašťov)
 Kunitz in Mähren, heute Kunice u Lysic, Ortschaft in der Region Jihomoravský kraj

Kunitz ist der Familienname folgender Personen:
 Baltasar Kunitz (17. Jahrhundert), brandenburgischer Offizier und Kommandant der Festung Oderberg
 Chris Kunitz (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Maria Kunitz (1610–1664), deutsche Astronomin
 Moses Kunitz (1887―1978), russisch-amerikanischer Biochemiker
 Stanley Kunitz (1905–2006), US-amerikanischer Lyriker

Kunitz bezeichnet:
 Kunitz (Einheit), biochemische Einheit

Siehe auch:
 Cunitz
 Konitz
 Conitz
 Kunice
 Konice (Begriffsklärung)
 Kaunitz